Кёферинг () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Регенсбург.  Население составляет 2319 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 5,28 км². Официальный код  —  09 3 75 161.

Община подразделяется на 2 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Баварии